Вильяманьян () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эсла-Кампос. Занимает площадь 57,8 км². Население — 1282 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de MySpace de Villamañán
 Página y vídeos de Villamañán en YouTube
 Página del Pub Savoy de Villamañán
 Página de la peña 600 de Villamañán
 Página de la peña Los XI Mandamientos de Villamañán 
 Foro sobre Villamañán 
 Antiguo libro de firmas de la antigua página de Villamañán
 Página de la Banda de Tambores y Cornetas El Salvador de Villamañán
 El tiempo en Villamañán
 Visita virtual 360º de la Plaza de Villamañán

Муниципалитеты Леона